Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel: Qatar TotalEnergies Open) van 2023 vond plaats van maandag 13 tot en met zaterdag 18 februari 2023 in Doha, Qatar. Het was de 21e editie van het vrouwen­toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­buitenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Iga Świątek uit Polen, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula in twee sets. Świątek wist voor de tweede achter­een­volgende keer het toer­nooi van Doha op haar naam te schrij­ven. Het was haar twaalfde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 120.150 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar strandde zij in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigsters Cori Gauff en Jessica Pegula wonnen het toer­nooi. In de op vrijdag 17 februari gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Ljoedmyla Kitsjenok en Jeļena Ostapenko in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. Gauff had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met één andere part­ner; Pegula ook drie, met verschillende partners.

De Nederlandse Demi Schuurs en Desirae Krawczyk (VS) waren het derde reekshoofd – zij kwamen niet verder dan de eerste ronde.

Ook de Belgische Kirsten Flipkens en Laura Siegemund (Duitsland) verloren hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2023
Doha